

Горне Лефантовце — село, громада округу Нітра, Нітранський край.
 Долне Лефантовце — село, громада округу Нітра, Нітранський край.